Le Championnat de France de football 2000-2001 est la  édition du championnat de France de football et a vu la consécration du FC Nantes pour la  de son histoire. Toute la seconde partie du championnat a été émaillée par l'affaire des faux passeports.



Les 18 clubs participants 

Légende des couleurs

Résultats 

 À la suite de l'affaire des faux passeports, victoire sur tapis vert pour Rennes 2-0 (2-2 sur le terrain). Résultat définitif depuis le 28 juin 2001 (confirmé par la FFF et non contestée par le FC Metz devant la justice administrative).

** À la suite de l'affaire des faux passeports, le résultat du match ASSE-TFC (1-0 sur le terrain) a été donné gagnant pour Toulouse sur tapis vert sur le score de 0-0 par le Conseil d'État le 25 juin 2001. Néanmoins le site de la LFP ne semble pas à jour sur ce point.

*** Match joué à Caen.

Classement final 

Le classement retranscrit ici, notamment par la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, prend en compte la victoire du Toulouse FC sur l'AS Saint-Étienne obtenue sur tapis vert (avec un score de 0-0). Une décision du Conseil d'État a entériné cette victoire toulousaine consécutivement à l'affaire des faux passeports.

|-bgcolor=
|bgcolor=| 18 || align=left|RC Strasbourg 
| 29 || 34 || style="border-right-style: hidden;"|7 || style="border-right-style: hidden;"|8 || 19
| style="border-right-style: hidden;"|28 || style="border-right-style: hidden;"|61 || -33
|}

 Victoire à 3 points.

Leader par journée 

Le FC Nantes est déclaré champion de France à l'issue de la  journée (victoire 1-0 face à l'AS Saint-Étienne), le club nantais ne pouvant plus être rattrapé par son dauphin.

Bilan de la saison 

 Qualifiés pour la Ligue des champions : FC Nantes et Olympique lyonnais.
 Qualifié pour le  tour préliminaire de la Ligue des champions : Lille OSC.
 Qualifiés pour la Coupe de l'UEFA : Girondins de Bordeaux, CS Sedan-Ardennes et RC Strasbourg.
 Qualifiés pour la Coupe Intertoto : Stade rennais FC, ES Troyes AC, SC Bastia et Paris SG.
 Relégués en Division 2 : AS Saint-Étienne et RC Strasbourg.
 Relégué en National : Toulouse FC.
 Joueront la saison suivante en Division 1 : FC Sochaux, FC Lorient et Montpellier HSC.

Champions de France

Meilleurs buteurs

Notes et références 

France M1